

Sectie 
een (gerechtelijke) autopsie
sectie (biologie), een groep in de taxonomie
sectie (bovenleiding), een onderdeel van een bovenleidingssysteem
sectie (kadastraal), een onderdeel van een kadastrale gemeente
in het krijgswezen:
sectie (krijgsmacht), een van de kleinste eenheden van een leger
sectie (militaire eenheid), een onderdeel van een staf van een militaire eenheid met een specifieke taak
sectie (muziek), een onderdeel van een muzikaal ensemble
sectie (organisatie), een onderdeel van een organisatie
sectie (Parijs), een bestuurslaag van de stad Parijs tijdens de Franse Revolutie
in de wiskunde:
sectie (groepentheorie), een groep die isomorf is met een factorgroep van een deelgroep
sectie (meetkunde), een keuze van een element van een bundel voor elk element van de onderliggende variëteit

Section 
 Section (Alabama), een plaats in Alabama in de Verenigde Staten
 Section (Suriname), een plaats in Sipaliwini in Suriname